Раса — (антр.) велика група людей, що мають спільне походження і ряд характерних спільних фізичних особливостей, набутих у процесі історичного розвитку під впливом природних і соціальних умов існування. Негроїдна раса.
 Раса (біологія) — (біол.) сукупність організмів одного виду чи підвиду, що набула деяких відмінностей внаслідок різних умов існування.
 Раса — ссавець роду вівер.

Індуїзм 
 Раса — санскритське богословське поняття
 Раса (естетика) — категорія давньоіндійської поетики.
 Раса (танець)
 Раса — річка, що згадується в «Рігведі».

Примітки